Dekolonisatie (staatkundig), het proces waarbij kolonies tot zelfbestuur komen
 Culturele dekolonisatie, het veranderingsproces van een maatschappij waarbij koloniale denkpatronen worden teruggedrongen

Zie ook 
 Postkolonialisme, de denkrichting die zich bezighoudt met de gevolgen van het koloniaal verleden
 Neokolonialisme, indirecte, economische uitbuiting van ontwikkelingslanden door voormalige kolonisatoren